Мю́ллер ():
 Мюллер, Отто (1816—1894) — немецкий романист.
 Мюллер, Отто (1874—1930) — немецкий художник-экспрессионист.
 Мюллер, Отто Фредерик (1730—1784) — датский естествоиспытатель.
 Мюллер, Отто (1899—?) — швейцарский борец-вольник, бронзовый призёр Олимпийских игр 1924 года.
 Мюллер, Отто (1911—1999) — немецкий историк искусства.